Пихихьяпан:

 Пихихьяпан — небольшой город в Мексике, штат Чьяпас.
 Пихихьяпан — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас